Ernstberger ist der Familienname folgender Personen:

 
 Josef Ernstberger, Pseudonym Aloys Balsamer (* 1922), deutscher Schriftsteller, Mundartkolumnist, Herausgeber und Präsident der Bezirksfinanzdirektion Regensburg
 Jürgen Ernstberger (* 1975), deutscher Ökonom und Hochschullehrer
 Karl Ernstberger (1887–1972), deutsch-österreichischer Architekt, Bruder des Historikers Anton Ernstberger
 Petra Ernstberger (* 1955), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied des Deutschen Bundestages
 Walter Ernstberger (1913–1945), deutscher SS-Obersturmführer und Schutzhaftlagerführer im KZ Groß-Rosen